Пиря́тинская у́лица () — существует с давних времён, как дорога на Пирятин, которая начиналась от Пирятинской брамы Прилукской крепости. После начала застройки города по генплану 1802 года Пирятинский шлях начинался от современной Автостанции «Прилуки». В 1934 году была переименована в улицу Дзержинского, в честь Ф. Э. Дзержинского. Но в 2001 году ей вернули историческое название — Пирятинская.

Этимология годонима 
Названа в честь города Пирятин.

Трассировка 
Улица берёт своё начало от кольцевого пересечения улиц 1-го Мая, Гвардейской и Котляревского. В конце переходи в автодорогу Т-25-01, ведущую в Пирятин.
Пересекается улицами:
 Пирятинский переулок
 улица Сечевых Стрельцов
 Железнодорожная улица
 Промышленная улица
 улица Дружбы Народов

Здания, сооружения, места 
Застроена предприятиями и частными жилыми домами. Заканчивается домами № 116 и 129.
 2 — Автовокзал
 14 — "Маэстро Авто", авторазборка и лимузин сервис
 45 — Прилукский хлебозавод
 127 — АТП-17461
 Южная промзона

Транспорт  
Автобус: 2, 2а, 3, 13, 30 
Остановки: Автовокзал, Мебельный комбинат, ул. Железнодорожная, ул. Войкова, Ж/д переезд, Промзона.

См. также 
Фото Пирятинской улицы на Информационно-развлекательном портале г. Прилуки

Литература 

Улицы Прилук